Цветково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Цветково — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Цветково — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Цветково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Цветково — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области, ранее входило в Новомосковское сельское поселение.
 Цветково — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области, ранее входило в Добринское сельское поселение.
 Цветково — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Цветково — село в Одесском районе Омской области.
 Цветково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Цветково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Цветково — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Цветково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Цветково — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Цветково — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Цветково — бывшее село в Михайловском районе Запорожской области.
 Цветково — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Цветково — село в Вознесенском районе Николаевской области, ликвидировано в 2005 году.
 Цветково — посёлок городского типа в Городищенском районе Черкасской области.

См. также 
 Цветковое